Чемпиона́т А Ли́ги Литвы по футбо́лу 2015 го́да () — 27-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу, в котором выступали 10 клубов. За 3 тура до окончания турнира «Жальгирис» в 6-й раз стал чемпионом.

За несколько дней до начала чемпионата «Спирис» и баскетбольный клуб «Жальгирис» объявили об объединении команд и о переименования «Спириса» в «Жальгирис» (Каунас). Но 25 февраля на заседании Исполнительного комитета ФФЛ было решено, что названия клубов, выступающих в А Лиге, не будут меняться.

25 августа представители «Круои» официально заявили ЛФФ, что покидают розыгрыш чемпионата Литвы 2015 года. Так как команда сыграла более половины матчей, эти результаты остались в силе, а в оставшихся матчах ей засчитывались технические поражения со счётом 0:3.

30 октября дисциплинарный комитет ЛФФ заявил о дисквалификации 7 игроков «Гранитаса» из-за подозрений их участия в договорных матчах. Так как некоторые игроки были дисквалифицированы по той же причине повторно, то «Гранитас» был исключён из участников чемпионата и оштрафован на 12000 евро, все результаты его матчей в чемпионате и статистические данные были аннулированы.

В тот же день «Гранитас» подал апелляцию по поводу дисквалификации клуба в апелляционный комитет ЛФФ. Решение дисциплинарного комитета было остановлено на время рассмотрения апелляции.

13 ноября апелляционный комитет ЛФФ решил поддержать решение о дисквалификации «Гранитаса», а дисциплинарный комитет ЛФФ своим решением оставил результаты сыгранных матчей в силе, а в остальных матчах команде засчитывались технические поражения со счётом 0:3.

В связи с тем, что финалисты Кубка Литвы ранее завоевали места в еврокубках, «Судува» получила это право, как клуб, ставший четвёртым в чемпионате.

Проект 
В начале декабря 2014 года ФФЛ провела совещание, на котором рассматривались планы по проведению чемпионата-2015. Клубы согласились с проектом ФФЛ о старте чемпионата 28 февраля и его финише 28 ноября. Дайнава покинула А Лигу, как команда, занявшая последнее место. Стумбрас вышел в А Лигу, как победитель I лиги.

Лицензирование 
В конце ноября 2014 года на лицензирование в А Лигу подали документы 14 клубов: все 10 команд, которые играли в прошлом сезоне в А Лиге и 4 клуба из I лиги — Стумбрас, МРУ, Утенис и Спирис.

5 клубов прошли лицензирование сразу после первой проверки: Атлантас, Судува, Утенис, Спирис и Круоя. После рассмотрения апелляций лицензию получили ещё 5 клубов: Жальгирис, Гранитас, Тракай, Шяуляй и Стумбрас.

Банга, Экранас и Дайнава не получили лицензий, а МРУ сам отказался от лицензирования.

11 февраля состоялось заседание Исполнительного комитета ЛФФ, на котором были утверждены 10 участников сезона-2015.

Участники

География соревнования

Стадионы

Тренеры, капитаны и поставщики формы

Турнирная таблица

Лидеры чемпионата

Результаты матчей

Первый и второй круг

Третий и четвёртый круг

Пояснения к таблицам

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Кубок Литвы по футболу 2014/2015
 Кубок Литвы по футболу 2015/2016

Ссылки 
 Официальный сайт А-Лиги
 Rsssf.com

Примечания 

Чемпионат Литвы по футболу
Литва
Спорт в Литве в 2015 году
Футбол в Европе в 2015 году